Сапари () — венгерский дворянский род.

Известные представители:

 Дьюла Сапари (1832—1905) — венгерский государственный деятель.
 Фридрих Сапари (1869—1935) — австро-венгерский дипломат, граф.

Дворянские роды Венгрии
Дворянские роды по алфавиту